Будак може бити:

 Будак (Госпић), насељено мјесто у саставу града Госпића, Лика, Република Хрватска
 Будак (Станковци), насељено мјесто у општини Станковци, Далмација, Република Хрватска
 Будак (алат), пољопривредна алатка.